Ольга Вокуева:
* Вокуева, Ольга Ивановна (1917—1995) — депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.
 Вокуева (Репницына), Ольга Олеговна (род. 1992) — российская лыжница.